SIM bezeichnet als Abkürzung:
 Subscriber identity module, Chipkarte für Mobiltelefone, siehe SIM-Karte
 SIM Instant Messenger, Instant Messenger
 SIM, SAP Software Installation Manager
 Sawod imeni Molotowa, später Gorkowski Awtomobilny Sawod, sowjetische Automobilmarke
 Schlaflos in München, Podcast von Annik Rubens, siehe Larissa Vassilian
 Security Information Management, Verfahren und Werkzeuge in der IT, zur Erkennung und Bewertung sicherheitskritischer Vorgänge in verteilten Systemen und Prozessen
 Selected ion monitoring, ein spezielles Messverfahren in der Massenspektrometrie
 Serving In Mission, christliche Missionsorganisation
 Simplon-Inter-Modal, Bezeichnung für eine LKW Schienentransportstrecke in der Schweiz, siehe Lötschberg-Bergstrecke#Ausbau
 Space Interferometry Mission, geplantes Weltraumteleskop der NASA
 Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz
 Spatial Information Management, englisch für raumbezogenes Informationsmanagement, siehe Geoinformationssystem
 Strategisches Informationsmanagement, siehe Informationsmanagement
 Sistema de Informações Militares, ein osttimoresischer Nachrichtendienst
 Servicio de Investigación Militar, militärischer Geheimdienst der Zweiten Spanischen Republik
 Servizio Informazioni Militare, militärischer Geheimdienst des faschistischen Italien
 Verdienter Internationaler Meister (englisch Senior International Master), Titel im Fernschach
 Service de sécurité incendie de Montréal, die Feuerwehr von Montreal
 Structured Illumination Microscopy, eine weiterentwickelte Form der Lichtmikroskopie
 eine sowjetische Lokomotivbaureihe, siehe SŽD-Baureihe СИ
 Sozialpsychiatrisches Informationsmanagement-System, ein rechnerunterstütztes Verfahren zur Unterstützung bei der Psychiatrieberichterstattung.

SIM steht außerdem für:
 Kfz-Kennzeichen für Rhein-Hunsrück-Kreis (für Simmern/Hunsrück)
 Signatur des deutschen expressionistischen Malers Richard Simon, Künstlername „Simmerl“

Sim ist der Familienname folgender Personen:
 Alastair Sim (1900–1976), britischer Schauspieler
 Ben Sim (* 1985), australischer Skilangläufer
 Chea Sim (1932–2015), kambodschanischer Politiker, Generalsekretär der Kambodschanischen Volkspartei CPP
 Cornelius Sim (1951–2021), bruneiischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Brunei und Kardinal
 Dave Sim (* 1956), kanadischer Comiczeichner
 Gerald Sim (1925–2014), britischer Schauspieler
 Gordon Sim, US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Jack Sim (* 1957), Singapurer Bauindustrieller und Philontroph
 Jon Sim (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Lakva Sim (* 1972 als Lkhagva Dugarbaatar), mongolischer Boxer, WBA-Weltmeister im Superfeder- sowie im Leichtgewicht
 Peter Sim (1917–2015), australischer Politiker
 Pierre Sim (1929–2020), französischer Jazzmusiker
 Sheila Sim (1922–2016), britische Schauspielerin
 Thomas Robertson Sim (1856–1938), britisch-südafrikanischer Botaniker
 Winnifred Sim (* 1930), kanadische Pianistin, Organistin und Musikpädagogin

 Sim Gwang-wook (* 1994), südkoreanischer Fußballspieler
 Sim Gwon-ho (* 1972), südkoreanischer Ringer
 Sim Sang-jung (* 1959), südkoreanische Politikerin
 Sim Sung-chol (* 1976), nordkoreanischer Fußballtorhüter

Sim steht für:
 einen Buchstaben des erweiterten arabischen Alphabets, siehe Tse (Buchstabe)
 Sim (Komiker) (1926–2009), französischer Komiker
 Sim (Spiel), mathematisches Spiel
 Sim (Computerspielfigur), Einwohner der Sims-Spiele
 Sim (Stadt), russische Stadt in der Oblast Tscheljabinsk
 Sim (Fluss), ein Fluss in Russland

Siehe auch:
 Siem
 Simm

SIM